Fókus je lahko:
 središče nekega dogajanja (npr. v medicini točka v telesu, iz katere se širi bolezen)
 fokus ali gorišče v geometriji: točka, ki določa stožnico
 fokus ali gorišče v optiki: točka, v kateri se zbirajo svetlobni žarki (po prehodu skozi lečo ali po odboju na zrcalu)

Glej tudi
 žarišče
 gorišče (razločitev)